Train d'enfer est la dix-neuvième histoire de la série de bande dessinée belge Les Casseurs créée par le dessinateur Christian Denayer et le scénariste André-Paul Duchâteau, publiée de  du  à  du  dans le journal de Tintin et éditée en album cartonné en  par les éditions du Lombard.

Descriptions

Synopsis

Personnages 
 Al Russel
 Brock
 Le patron

Publications

Périodique 
 Tintin : de  du  à  du

Album

Notes et références

Lien externe 
 Les Casseurs : Train d'enfer sur La Bédéthèque

Album de bande dessinée sorti en 1984
Album Le Lombard
Histoire publiée dans Tintin
Histoire publiée pour la première fois en 1983